Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1975 года проходил в Венесуэле с 8 по 10 августа 1975 года. Начиная с 1963 года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие три клуба и одна сборная. Они играли турнир на выбывание. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-75 на сайте RSSSF

1975
Футбол в Южной Америке в 1975 году
Август 1975 года
1975 год в Венесуэле
Международные соревнования по футболу в Венесуэле